Альфонсо Педраса Саг (; ) — испанский футболист, вингер клуба «Вильярреал».

Клубная карьера 
Педраса — воспитанник клуба «Вильярреал». В начале 2015 года он был включён в заявку на сезон последнего. Для получения игровой практики Альфонсо выступал за дублёров. 5 апреля в матче против «Валенсии» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Джонатана дос Сантоса. Летом 2016 года для получения игровой практики Педраса на правах аренды перешёл в «Луго». 21 августа в матче против «Химнастика» из Таррагоны он дебютировал в Сегунде. В этом же поединке Альфонсо забил свой первый гол за «Луго».

В начале 2017 года Педраса был отдан в аренду в английский «Лидс Юнайтед». 5 февраля в матче против «Хаддерсфилд Таун» он дебютировал в Чемпионшипе. 3 марта в поединке против «Бирмингем Сити» Альфонсо забил свой первый гол за «Лидс Юнайтед».

Летом 2017 года Педраса перешёл в «Алавес» на правах аренды. 18 августа в матче против «Леганес» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2015 году Педраса в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеский чемпионат Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Нидерландов, Германии, Франции и дважды России.

В 2019 году Педраса в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы в Италии. На турнире он принял участие в матче против команды Бельгии.

Достижения

Командные 
«Вильярреал»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2020/21

 Сборная Испании (до 19)
 Чемпион Европы для игроков до 19 лет: 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Профиль на официальном сайте клуба «Алавес»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Луго»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Реал Бетис»